Sławhorod na Białorusi
 na Ukrainie